Ollé Ollé ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Junior Ollé Ollé (* 1987), kamerunischer Fußballspieler
 Bertin Ollé Ollé (* 1961), kamerunischer Fußballspieler